Żołnierz królowej Madagaskaru – farsa Stanisława Dobrzańskiego
 Żołnierz królowej Madagaskaru – sztuka Juliana Tuwima
 Żołnierz królowej Madagaskaru – film z 1939 roku
 Żołnierz królowej Madagaskaru – film z 1958 roku